I liga szkocka w piłce nożnej (1955/1956) – był to pięćdziesiąty dziewiąty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Glagow Rangers. Awans uzyskały zespoły Queen’s Park i Ayr United. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Clyde i Stirling Albion.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1955 w piłce nożnej
1956 w piłce nożnej